La Matanza de Acentejo är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Santa Cruz de Tenerife och regionen Kanarieöarna, i den sydvästra delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Madrid. La Matanza de Acentejo ligger  meter över havet och antalet invånare är . Den ligger på ön Teneriffa.

Terrängen runt La Matanza de Acentejo är kuperad åt nordost, men söderut är den bergig. Havet är nära La Matanza de Acentejo åt nordväst. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydost om La Matanza de Acentejo. Runt La Matanza de Acentejo är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Santa Cruz de Tenerife,  km öster om La Matanza de Acentejo. Trakten runt La Matanza de Acentejo består till största delen av jordbruksmark. 

Stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Kanarieöarna